Moko (kunstvoorwerp), geld
 Moko (motorfiets), een motorfietsmerk